Grzmiączka – część wsi w gminie Alwernia
 Grzmiączka – osada w gminie Grzmiąca
 Grzmiączka – wzniesienie we wsi Będkowice
 Grzmiączka – wzniesienie we wsi Regulice